B72 peut faire référence à :
 Bundesstraße 72, une route fédérale allemande reliant Norden à Emstek ;
 Dracunculose, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres